Stall (Mölltal), een gemeente in Oostenrijk.
 Overtrek (Engels: stall), een luchtvaartterm.